Xenia kan henvise til flere artikler:
 Xenia (pigenavn) - et pigenavn
 Xenia (kærlighed) - en form af kærlighed
 Byer
 Xenia, Illinois
 Xenia, Kansas
 Xenia, Missouri
 Xenia, Ohio
 Xenia Township, Greene County, Ohio

 Andet
 Xenia (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2016 instrueret af Iben Haahr Andersen